Überleitung steht für:

 musikalischen Überleitung, siehe Bridge (Musik)
 Überleitung im Rechnungswesen, siehe Überleitung (Rechnungslegung)
 Überleitung des Verkehrs auf die Gegenfahrbahn, siehe Überleitung (Arbeitsstellensicherung)

Siehe auch: